Az 1995-ös Eurovíziós Dalfesztivál volt a negyvenedik Eurovíziós Dalfesztivál, melynek Írország fővárosa, Dublin adott otthont. A helyszín – akárcsak 1994-ben – a dublini Point Theatre volt. Először fordult elő a verseny történetében, hogy egymást követő két évben ugyanazon a helyszínen rendezték a Dalfesztivált.

A résztvevők 
Az EBU huszonötről huszonháromra csökkentette a résztvevők számát, hogy a műsoridő ne haladhassa meg a három órát.Így az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál utolsó hét helyezettje – Észtország, Finnország, Hollandia, Litvánia, Románia, Svájc és Szlovákia – nem versenyezhetett ebben az évben. A dalfesztivál negyvenéves történetében ez volt az első alkalom, hogy Svájc nélkül rendezték meg a versenyt.

Helyükre visszatért Izrael, Dánia, Szlovénia, Törökország és Belgium, akik az 1994-es versenyt kényszerültek kihagyni.

A magyar induló Szigeti Csaba volt, akit a Magyar Televízió kért fel a feladatra. Új név a régi ház falán című dala három ponttal az utolsó előtti helyen végzett, így Magyarországnak nem sikerült megismételnie az előző év sikerét.

A verseny 
A norvég Secret Garden érdekes színfolt volt a verseny mezőnyében, ugyanis daluk mindössze huszonnégy szóból állt. Sőt, eredetileg az egész dal instrumentális volt, de az EBU kötelezte őket, hogy a versenyre írjanak hozzá szöveget. Az előadás nagy része – 2 perc 11 másodperc – egy hegedű intermezzo volt. A Nocturne, mely végül meg is nyerte a versenyt, a leghosszabb instrumentális résszel rendelkező dal a verseny történetében.

A negyvenedik alkalommal megrendezett dalverseny tiszteletére a verseny egy háromperces, a korábbi éveket áttekintő rövidfilmmel kezdődött. A dalok utáni szünetben híres ír művészek, Clannad és Brian Kennedy szórakoztatták a közönséget. Utóbbi tizenegy évvel később maga is részt vett a versenyen.

A verseny Magyarországon élőben volt látható az MTV 2-n. A közvetítés kommentátora Vágó István volt, a magyar zsűri pontjait Bogyay Katalin ismertette.

A szavazás 
A szavazási rendszer megegyezett az 1980-as versenyen bevezetettel. Minden ország a kedvenc 10 dalára szavazott, melyek 1-8, 10 és 12 pontot kaptak. A szóvivők növekvő sorrendben hirdették ki a pontokat.

A szavazás elején úgy tűnt, hogy ez a skandináv országok éve lesz, hiszen Dánia, Norvégia és Svédország állt az élre. Végül Spanyolországot megelőzve Norvégia zárt az élen. Az 1985-ös Eurovíziós Dalfesztivál után ez volt a második norvég győzelem. Az akkori győztes dal szerzője, Rolf Løvland írta ezt a dalt is, így számára ez már a második elismerés volt.

Eredmények

Ponttáblázat

Visszatérő előadók

Térkép

Források

További információk 

 YouTube videó: Az 1995-ös Eurovíziós Dalfesztivál

Eurovíziós Dalverseny
Eurovízió